Charlie Laine (1984) – attrice pornografica statunitense
 Cleo Laine (1927) – cantante britannica
 Denny Laine (1944) – cantautore, chitarrista e bassista inglese
 Edvin Laine (1905-1989) – regista e attore finlandese
 Emma Laine (1986) – ex tennista finlandese
 Frankie Laine (1913-2007) – cantante statunitense
 Joseph Henri Joachim Lainé (1768-1835) – politico francese
 Liliana Laine (1923) – attrice francese
 Patrik Laine (1998) – hockeista su ghiaccio finlandese
 Paul Laine (1967) – cantante canadese